X Чемпионат России по современному пятиборью среди мужчин прошел в Ростове-на-Дону с 29 мая по 2 июня 2002 года.

В чемпионате принимало участие 13 команд. По разным причинам не смогли прибыть в Ростов-на-Дону сборные Украины, Киргизии и Казахстана.

Золотую медаль чемпиона впервые завоевал пятиборец из Ростова-на-Дону Андрей Моисеев.

Результаты 
Чемпионат России. . Мужчины. Личное первенство.

Чемпионат России. Командное первенство.

Источники 
 Федерация пятиборья России

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ РОСТОВ-на-ДОНУ Открытый чемпионат России

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Чемпионаты России в 2002 году
Июль 2002 года